Kometes oder Kometos (altgr. Κομήτης, lat. Cometes oder Cometus) ist ein antiker, griechischer, männlicher Personenname und bedeutet langes Haar tragend.

Kometes ist der Name folgender Personen:

Kometes, Vater der Chalkiope
Kometes (Sohn des Thestios), Sohn des Thestios
Kometes (Sohn des Teisamenos), ältester Sohn des Teisamenos
Kometes (Sohn des Sthenelos), Sohn des Sthenelos
Kometes (Vater des Asterion), Vater des Argonauten Asterion
der iranische Magier Gaumata, der Kambyses II. zu Fall brachte

Siehe auch:
 Komet (Haarstern)
 Komet (Begriffsklärung)
 Comet